Kerta Mukti (Mesuji Raya), een plaats in Indonesië
Kerta Mukti (Air Sugihan), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing